Eobrachycentrus är ett släkte av nattsländor. Eobrachycentrus ingår i familjen bäcknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcknattsländor
Eobrachycentrus